Форест-Глен () — подземная станция Вашингтонгского метро на Красной линии. Она представлена двумя соединёнными боковыми платформами. Только станция Уитон среди прочих станций Вашингтонского метрополитена имеет такой же тип платформ и дизайн. Дизайн станции схож с многими станциями Лондонского метрополитена. Форест-Глен имеет наибольшую глубину заложения среди всей системы метрополитена — 60 м. Станция обслуживается . Расположена в статистически обособленной местности Форест-Глен на Джорджия-авеню и Форест-Глен-авеню.

Станция была открыта 22 сентября 1990 года.

Открытие станции было совмещено с открытием ж/д линии длиной 5,1 км и ещё одной станции — Уитон.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: Forest Glen Station
 StationMasters Online: Forest Glen Station
 The Schumin Web Transit Center: Forest Glen Station
 Forest Glen Road entrance from Google Maps Street View

Станции Красной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Мэриленде